Усадебно-парковый комплекс Пусловских в Старых Песках — памятник усадебно-парковой архитектуры классицизма. Сформирована в конце XVIII — первой половине XIX века. в деревне Старые Пески, ныне агрогородок Пески( Берёзовский район ) в имении графов Пусловских (принадлежало им до 1939 года.) на южной окраине агрогородка, на северо-западном берегу. Чёрного озера.

Архитектура 
Первоначально архитектурно-композиционное симметрично-осевое ядро комплекса формировали гостевой дом, конюшня и расположенный между ними «павильон роз», что создавало парадный курдонёр с круглым газоном в центре, высаженным стрижеными деревьями туи западной. По продольной оси курдонёру расположены ворота, обозначающие главный вход с западной стороны. Вторые ворота обозначали вход с севера. Регулярную композицию нарушал ветряная мельница (не сохранился), расположенный в северо-западном угла курдонёра. Основной парковый массив с системой прудов и каналов занимал юго-восточную часть усадьбы. За пределами парка (к северу от него) расположен каменная винокурня в стиле позднего классицизма.

Усадебный дом 

После пожара в 1843 г. кирпичный дом (построен в конце XVIII века из кирпича в стиле классицизма) под жилье владельцев было приспособлено деревянное здание конюшни. Его одноэтажный прямоугольный объем под шатровой крышей имеет четырехколонный портик с треугольным фронтоном, в тимпане которого было изображение головы собаки (определяла склонность хозяина к охоте). Оштукатурены стены, прорезанные прямоугольными окнами в простых наличников, которые создавали регулярную ритмику фасада. Коридорная планировка объединяет торцовую зал, жилые комнаты, трапезная, небольшую часовню, перекрыты балочной потолком, и два сводчатые хозяйственные помещения.

«Павильон роз» 
«Павильон роз» (не сохр.) построен в начале XIX века из кирпича в стиле классицизма (по аналогии с известной виллой- ротондой итальянского архитектора А. Палладио). крестово-купольное двухэтажное сооружение, выделенное на главном фасаде массивным четырехколонным портиком тосканского ордера с треугольным фронтоном. Лепной фриз представлял собой эллинистическую процессию танцующих греческих девушек ( оштукатурен в 1863 г.). Пространственная композиция была обогащена полусферическим куполом с фонарем и склоны стен при пересечении объемов. Фасады были прорезаны одинарными прямоугольными окнами и круглыми люкарнами, испещренными лопатками, полуциркульными и прямоугольными нишами, профилированными карнизами с сухарями. В интерьере был центральный круглый зал с антресолью и боковыми комнатами. С восточной стороны к зданию примыкала большая оранжерея с наклоненными, полностью остекленными стенами.

Парк 
Ландшафтный парк разбит на склоне к озеру, вокруг двух прудов произвольной живописной конфигурации и каналов, через которые переброшены мосты. На острове одного из прудов установлена беседка. Сеть аллей начинались от западных ворот и включала центральный проход в партер и два боковых прогулочных маршрута, которые соединялись у пруда, а аллеи переходили в тропу к озеру. Большой пешеходный маршрут идет вдоль берега озера  к часовне и продолжается по главной аллее вдоль западной окраины парка. В парке росли клен серебристый, дубы пирамидальные красный и летний, ясень пенсильванский, сосна веймутова, тополя пирамидальные белый и черный, лиственница европейская, граб, вяз гладкий и др. С западной стороны разбит фруктовый сад, отделенный от парка прямой буковой аллеей. На южной части в конце аллеи холм, где находилась часовня (сохранились остатки). «Романтическим» декоративным элементом парке была деревянная мельница — центрическая, круглое в сечении сооружение с купальным покрытием, поднятый на террасе - колоннаде и выполненное в едином стиле с основными зданиями.

Ворота 
В романтических формах средневековой готики выполненные каменные ворот. Северная представляет собой монументальное сооружение со стрельчатым сводом, обрамленное по бокам круглыми в сечении трехъярусными башнями и завершенное зубчатым двухъярусным парапетом. Украшен арочными нишами, аркатурными и филенчатыми поясами, крестами, узкими щелями-бойницами, деревянной имитацией зубчатых подъемных решетки. По бокам пристроены низкие сторожке. Западные ворота (меньших размеров) также выполнены в неоготическом стиле. Прямоугольный в плане, с центральной аркой (огороженной стеной) и двумя боковыми сторожевыми башнями. Угловые части объемов усеяны лопатками со стрельчатыми нишами, завершенными зубчатым парапетом.

Нынешнее состояние 
Ведется реставрация ( 1990 г; архитектор Л. П. Лучевич ). Усадебный комплекс — памятник республиканского значения.

Литература 

 Архітэктура Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. — Мн.: БелЭн, 1993. — 620 с. — ISBN 5-85700-078-5.

Ссылки 

 
 
 СТАРЫЕ ПЕСКИ — УСАДЬБА ГРАФОВ ПУСЛОВСКИХ // liveinternet.ru

Историко-культурные ценности Республики Беларусь
Усадьбы Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами